

Toponyme 

 Epe, une commune néerlandaise, située dans le Gueldre ;
 Epe, une zone de gouvernement local au Nigeria.

Sigle 
EPE peut désigner :
 Encyclopédie des planètes extrasolaires, un catalogue d’exoplanètes créé en 1995 à l'Observatoire de Meudon ;
 effet photoélectrique, une émission d’électrons sous l’action de photons ; 
 Examens des performances environnementales de la CEE-ONU, une évaluation indépendante des progrès accomplis par des pays dans l'amélioration de leur politique environnementale ;
 École des parents et des éducateurs ;
 équipe pluridisciplinaire d'évaluation, dans les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), en France ;
 Établissement public expérimental, dans l'enseignement supérieur français.

Homonymie de toponyme